Kleine Schiebrug - brug in Rotterdam
Oudedijkse Schiebrug - brug in Rotterdam
Schiebrug (Rotterdam) - brug in Rotterdam